Schelechow ist:
eine Stadt in der Oblast Irkutsk (Russland), siehe Schelechow
eine historische deutsche Schreibweise der Stadt Żelechów (Polen)
eine alternative Schreibweise des Familiennamens des russischen Seefahrers Grigori Iwanowitsch Schelichow